Walentynian I
 Walentynian II
 Walentynian III
 Walentyn Egipcjanin – chrześcijański gnostyk, eponimiczny twórca walentynianizmu